Дарио Виттори (псевдоним Мелито Дарио Спартако Маргоцци; ; 14 сентября 1921, Гуидония-Монтечельо, Лацио, Италия — 19 января 2001, Буэнос-Айрес) — аргентинский  театра и кино, , итальянского происхождения.

Биография 
Родился в Италии, позже переехал в Аргентину.
С 1939 по 1957 год работал в итальянской театральной труппе, выступавшей на итальянском языке. В 1958 году стал выступать на испанском языке. В начале 1960-х годов начал свою карьеру в качестве телевизионного актёра.

Амплуа — комедийный актёр. Выступал на сценах театров Буэнос-Айреса и телевидении. С 1963 года снимался в аргентинском и испанском кино. Всего сыграл в 130 кино- и телефильмах.

Избранная фильмография 

 Удачный день (2002)
 Chicos ricos (2000)
 Высокая комедия (сериал) (1991—1998)
 Esto es vida (1982)
 ¿Los piolas no se casan…? (1981)
 Subi que te llevo (1980)
 Frutilla (1980)
 Asi es la vida (1977)
 Los chantas (1975)
 Las pildoras (1972)
 Blum (1970) — Блум
 ¡Qué noche de casamiento! ((1969)
 Villa Carino esta que arde (1968)
 Lo prohibido esta de moda (1968) — Кармело
 Пусть говорят (1968) — Луис
 Пиранья (1967)
 Villa Carino (1967)
 iEsto es alegria! (1967)
 De profesion, sospechosos (1966)
 Orden de matar (1965)
 Ritmo nuevo y vieja ola (1965)
 Los hipocritas (1965)
 La fin del mundo (1963)
 Los que verán a Dios (1963)

Похоронен на кладбище Ла-Чакарита.

Примечания

Ссылки 
 Дарио Виттори 

Киноактёры Аргентины
Родившиеся в Гуидония-Монтечельо
Похороненные на кладбище Ла-Чакарита